MKU steht für:
 Island Air (IATA-Code), US-amerikanische Regionalfluggesellschaft

mku steht für:
 Konyanka-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Abkürzung